Dois rios da bacia renana têm esse nome:
 O Thur (Suíça) deu seu nome ao cantão de Turgóvia (Thurgau)
 O Thur (França) é um sub-afluente do Reno através do Ill

Desambiguação